Lake Primrose ist der Name folgender Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 Lake Primrose (Indiana), im Morgan County, Indiana
 Lake Primrose (Missouri), im St. Francois County, Missouri

Siehe auch:
 Primrose Lake (Begriffsklärung)